

Persone 
Edoardo Marzari – presbitero ed antifascista (1905-1973)
Giuseppe Marzari – attore teatrale (1900-1974)
Mario Marzari – scrittore esperto di nautica 
Paolo Marzari – imprenditore (1869-1955)

Altro 
7640 Marzari, asteroide della fascia principale